Яланський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Яланський Андрій Вікторович (1959) — радянський, український живописець.
 Яланський Валентин Антонович (1928—2002) — голова виконкому Запорізької міської ради у 1974—1987 роках, почесний громадянин Запоріжжя.
 Яланський Віктор Григорович (1919— ?) — український радянський графік.

Українські прізвища